Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Boston 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (primo turno)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Assente
 Virginia Wade (finale)

 Rosie Casals (semifinali)
 Marita Redondo (secondo turno)
 Ol'ga Morozova (primo turno)
 Terry Holladay (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Boston 1976